

Herpes 
Herpes est une ancienne commune française de la Charente, rattachée depuis 1837 à Courbillac
Herpes est le nom de genre des virus provoquant les herpès

Herpès 
Les herpès sont des infections, des maladies virales chroniques responsables d'éruptions cutanées récidivantes.